Sonad'eau de Dolisie é um clube de futebol da República do Congo. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 2005.

Clubes de futebol da República do Congo